Zoarces är ett släkte av fiskar som beskrevs av Cuvier 1829. Zoarces ingår i familjen tånglakefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tånglakefiskar
Zoarces